«Ларанже́йраш» ( — Апельсиновые деревья) — станция Лиссабонского метрополитена. Находится в западной части города. Расположена на Синей линии (Линии Чайки) между станциями «Алту-душ-Мойньюш» и «Жардин-Зооложику». Открыта 14 октября 1988 года.

Описание 
Архитектура станции имеет много общего со станцией «Алту-душ-Мойньюш», т.к. обе станции открыты в один день в рамках расширения Синей линии на запад.

Название станции переводится с португальского дословно как «Апельсиновые деревья» или «Апельсиновые сады». Это связано с расположением в районе, в котором ранее располагался апельсиновый сад. Главная тема в оформлении станции так же посвящена апельсинам. Главный художник, Роланду Са Ногейра, желал увековечить в оформлении станции апельсиновые сады, которые были уничтожены в процессе интенсивного расширения Лиссабона на запад. Стены вестибюля были украшены керамическими плитками с изображением апельсинов и апельсиновых деревьев.

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт Лиссабонского метрополитена

Примечания 

Станции Лиссабонского метрополитена
Синяя линия Лиссабонского метрополитена